Not That Kind () — дебютный студийный альбом американской певицы Анастейши, выпущенный 16 июня 2000 года на лейбле Epic Records. Альбом не смог стать успешным в США, достигнув #168 в чарте Billboard 200. Тем не менее, Not That Kind был коммерчески успешен за рубежом, попав в Топ-5 и Топ-10 во многих странах Европы и Океании. Альбом был продан тиражом более 7 млн копий по всему миру.

Список композиций 

Примечания
 «Don’tcha Wanna» содержит элементы из песни «I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)», исполненной Стиви Уандером.

Чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Анастейши
Альбомы на английском языке
Альбомы Epic Records